Christian Gytkjær – calciatore danese
 Frederik Gytkjær – calciatore danese